Фенербахче (футбольний клуб)
 Фенербахче (жіночий баскетбольний клуб)
 Фенербахче (баскетбольний клуб)
 Фенербахче (жіночий волейбольний клуб)
 Фенербахче (чоловічий волейбольний клуб)

Див. також 
 Fenerbahçe TV